Als Gartenschnecken wurden oder werden bezeichnet:

 Garten-Bänderschnecke
 Garten-Wegschnecke